Восьмой турнир по футболу в рамках Панамериканских игр, который прошёл в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико с 2 июля по 14 июля 1979 года. В турнире участвовали девять команд. Сборная Бразилии завоевала свой третий титул. После группового раунда шёл второй тур, а затем стадия плей-офф.

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Второй раунд

Группа A

Группа B

Матч за пятое место

Матч за бронзовые медали

Матч за золотые медали

Победитель

Ссылки 
 RSSSF archive

Панамериканские игры
Панамериканские игры 1979
1979